Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Izmir 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Aleksandra Krunić e Katarzyna Piter che hanno battuto in finale Kristi Boxx e Abigail Guthrie 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Aleksandra Krunić /  Katarzyna Piter (Campionesse)
Assente

 Andreea Mitu /  Ana Vrljić (primo turno)
 Elica Kostova /  Melis Sezer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Izmir 2013